Умбетбаев — казахская фамилия. Известные носители:

 Умбетбаев, Анварбек Бейсембаевич (1914—1973) — советский казахский оперный певец.
 Умбетбаев, Бейсембай (1885—1925) — участник борьбы за установление Советской власти в Семиречье.
 Умбетбаев, Тулеген Анварбекович — командующий Республиканской гвардией Республики Казахстан с 21 июля 1993 года по 9 ноября 1995 года.